А́бел Бра́га (), в бытность игроком был известен как просто Абел () — бразильский футболист, защитник. Ныне — тренер.

Биография 
В качестве футболиста наибольших успехов добился в составе «Флуминенсе» в 1970-е годы — вместе с «трёхцветными» Абел выиграл четыре чемпионата штата. В 1977 году завоевал свой пятый титул с «Васко да Гамой». Провёл в составе сборной Бразилии один официальный матч (и несколько неофициальных), зато в рамках чемпионата мира 1978 года и вместе с командой занял третье место на аргентинском турнире.

Став тренером, добился значительных достижений с различными командами. В частности, с «Васко», «Фламенго» и «Флуминенсе» он выиграл четыре чемпионата штата Рио-де-Жанейро, а с «Интернасьоналом» победил впервые в истории клуба в Кубке Либертадорес и в клубном чемпионате мира в 2006 году. В 2008—2011 гг. тренировал клуб «Аль-Джазира» (Абу-Даби), который привёл в 2011 году к «золотому дублю» в первенстве ОАЭ.

13 декабря 2013 года вновь назначен главным тренером «Интернасьонала».

В 2015—2016 годах во второй раз работал с «Аль-Джазирой».

1 декабря 2016 года назначен главным тренером «Флуминенсе» на сезон 2017. 16 июня 2018 года покинул «Флуминенсе» по собственному желанию.

2 января 2019 года назначен главным тренером «Фламенго». Контракт подписан до конца сезона 2019. Однако в середине года, несмотря на выход с командой в плей-офф Кубка Либертадорес, покинул команду. Уже без него в ноябре «Фламенго» во второй раз в своей истории выиграл главный континентальный трофей Южной Америки. Таким образом, Брага оказался причастен к этой победе уже постфактум. Сам же Брага в сентябре возглавил «Крузейро».

16 декабря 2019 года в 3-й раз в своей карьере возглавил «Васко да Гама». Контракт подписан до конца сезона 2020. 16 марта 2020 года расторг контракт с «Васко» по обоюдному согласию.

10 ноября 2020 года в 7-й раз в своей карьере занял пост главного тренера «Интернасьонала». Контракт подписан до конца февраля 2021 года.

15 декабря 2021 года в 4-й раз назначен главным тренером «Флуминенсе». 28 апреля 2022 года, через 2 дня после домашнего матча 3-го тура группы H Южноамериканского кубка 2022 против аргентинского «Униона» (0:0), расторг контракт по обоюдному согласию.

Достижения

Как игрок 
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро (3): 1971, 1973, 1975, 1976 (Флуминенсе), 1977 (Васко да Гама)
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1978

Как тренер 
 Чемпион Бразилии: 2012
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро (4): 2000 (Васко да Гама), 2004 (Фламенго), 2005, 2012, 2022 (Флуминенсе)
 Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул (2): 2008, 2014
 Чемпион штата Парана (2): 1998 (Атлетико Паранаэнсе), 1999 (Коритиба)
 Чемпион штата Пернамбуку: 1987
 Чемпион ОАЭ: 2010/11
 Обладатель Кубка ОАЭ: 2010/11
 Победитель Кубка Либертадорес (2): 2006, 2019 (постфактум)
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2006
 Победитель Кубка Дубая: 2008

Примечания

Ссылки 
 Карьера тренера

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Игроки ФК «Флуминенсе»
Игроки ФК «Фигейренсе»
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Лас-Вегас Квиксилверс»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Ботафого»
Игроки ФК «Гойтаказ»
Футбольные тренеры Бразилии
Тренеры ФК «Гойтаказ»
Тренеры ФК «Риу Аве»
Тренеры ФК «Ботафого»
Тренеры ФК «Санта-Круз» Ресифи
Тренеры ФК «Интернасьонал»
Тренеры ФК «Фамаликан»
Тренеры ФК «Белененсеш»
Тренеры ФК «Витория» Сетубал
Тренеры ФК «Васко да Гама»
Тренеры ФК «Гуарани» Кампинас
Тренеры ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Тренеры ФК «Коритиба»
Тренеры ФК «Парана»
Тренеры ФК «Олимпик Марсель»
Тренеры ФК «Атлетико Минейро»
Тренеры ФК «Понте-Прета»
Тренеры ФК «Фламенго»
Тренеры ФК «Флуминенсе»
Тренеры ФК «Аль-Джазира»
Тренеры ФК «Крузейро»
Тренеры ФК «Лугано»